Вітт () — німецьке прізвище і топонім.

Прізвище 

 Брендан Вітт (;  1975) — канадський хокеїст, захисник.
 Ганс Людвіг Вітт (; 1909—1980) — німецький офіцер-підводник.
 Ернст Вітт (; 1911—1991) — німецький математик.
 Йоахім Вітт (;  1949) — німецький музикант і актор.
 Йоганн Вітт (;  1986) — німецький боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Йозеф Вітт (; 1739—1813 або 1815) — військовик Королівства польського, син генерала-лейтенанта Яна де Вітте.
 Йозеф Вітт (; 1901—1994) — австрійський співак (ліричний тенор), режисер і педагог.
 Карл Густав Вітт (; 1866—1946) — німецький астроном.
 Катаріна Вітт (;  1965) — німецька фігуристка, олімпійська чемпіонка (1984, 1988).
 Ласло Вітт (; 1933—2005) — канадський шахіст, міжнародний майстер (1969).
 Софія (де) Вітт (, уроджена Софія Клавоне; 1764—1822) — ім'я після першого шлюбу з Йозефом Віттом Софії Потоцької () — константинопольської куртизанки грецького походження, шпигунки і авантюристки.
 Фріц Вітт (; 1908—1944) — німецький офіцер Ваффен-СС, бригадефюрер СС і генерал-майор Ваффен-СС.
 Ян де Вітт (; 1781—1840) — граф, генерал російської кавалерії, варшавський військовий губернатор.
 Ян де Вітт (; 1625—1672) — правитель Нідерландів у 1653—1672 роках.

Топонім 
 Вітт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Вітт () — місто в окрузі Монтгомері штату Іллінойс (США).

Інше 
 2732 Вітт (2732 Witt) — астероїд головного поясу, відкритий 19 березня 1926 року.

Див. також 
 Де-Вітт (значення)

Посилання 
 
Німецькі прізвища